Neun Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen Terror bzw. HMS Terror:

 Die erste Terror lief 1696 vom Stapel und war eine mit 4 Kanonen bestückte Bombarde. Sie wurde 1704 von Frankreich gekapert und niedergebrannt.
 Die zweite Terror war eine Bombarde mit 14 Geschützen, die 1741 vom Stapel lief und 1754 verkauft wurde.
 Die dritte Terror war eine Bombarde, die 1759 vom Stapel lief und über 8 Kanonen verfügte. Sie wurde 1774 verkauft.
 Die vierte HMS Terror lief 1779 vom Stapel. Die Bombarde war mit 8 Kanonen ausgerüstet und wurde 1812 verkauft.
 Die fünfte HMS Terror war ein Kanonenboot mit 4 Geschützen, das 1794 aus den Niederlanden angekauft wurde. 1804 wurde das Schiff wieder verkauft.
 Die sechste HMS Terror war eine Bombarde mit 10 Geschützen, die 1813 vom Stapel lief. Gemeinsam mit der HMS Erebus nahm sie von 1839 bis 1843 an der Antarktis-Expedition unter James Clark Ross sowie ab 1845 an der Arktis-Expedition unter John Franklin teil. Beide Schiffe mussten 1848 bei King William Island im Packeis aufgegeben werden.
 Die siebente HMS Terror war eine Schwimmende Batterie mit 16 Kanonen, die 1856 vom Stapel lief. Sie diente als Stationsschiff auf Bermuda und wurde 1902 verkauft.
 Die achte HMS Terror lief 1866 unter dem Namen HMS Malabar vom Stapel. 1901 erfolgte die Umbenennung in Terror. Das Schiff wurde 1918 verkauft.
 Die neunte HMS Terror war ein Monitor der Erebus-Klasse und lief 1916 vom Stapel. Das Schiff sank 1941 nach einem Luftangriff.

Von 1945 bis 1971 trug auch die Kaserne der Singapore Naval Base in Sembawang, Singapur, den Namen HMS Terror.

Anmerkung 

Schiffsname der Royal Navy